Husnik oder Husník ist der Familienname folgender Personen:

 Jakub Husník (1837–1916),  tschechischer Maler und Zeichenlehrer
 Ludwig Husnik (1892–1971), österreichischer Schauspieler, Sänger, Regisseur, Choreograf und Librettist